Meung kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Meung-sur-Loire, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire,

Laos 

 Muang Meung, distrikt, Bokeo, 

Robotskapade Laosförgreningar